Кли́нтон () — округ в штате Мичиган, США. Официально образован в 1831 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 75 382 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 488,138 км2, из которых 1 480,083 км2 суша и 3,120 км2 или 0,540 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 64 753 жителей в составе 23 653 домашних хозяйств и 17 976 семей. Плотность населения составляет 44,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 24 630 жилых строений, при плотности застройки около 17,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 96,40 %, афроамериканцы — 0,63 %, коренные американцы (индейцы) — 0,44 %, азиаты — 0,52 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 0,81 %, представители двух или более рас — 1,17 %. Испаноязычные составляли 2,61 % населения независимо от расы.

В составе 37,40 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 64,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,40 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 24,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 19,80 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 7,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,70 человека, и средний размер семьи 3,12 человека.

Возрастной состав округа: 28,10 % моложе 18 лет, 7,30 % от 18 до 24, 29,20 % от 25 до 44, 24,50 % от 45 до 64 и 24,50 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 98,90 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,60 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 52 806 USD, на семью — 60 491 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 42 379 USD против 31 065 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 22 913 USD. Около 3,30 % семей и 4,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 5,30 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 6,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Клинтон, штат Мичиган 
  Национальная ассоциация округов США 
  Торговая палата округа Клинтон, штат Мичиган
  Clinton County Economic Alliance 
  Clinton Conservation District 
 Clarke Historical Library 

Округа Мичигана